Йордания е разделена административно на дванадесет губернаторства (; мухафаза), като всяко едно губернаторство се ръководи от човек, назначен от краля. Те са единствените органи за всички държавни ведомства и проекти за развитие в съответните области.

Според преброяването от ноември 2015 г., с най-голямо население е губернаторство Аман – 4 007 526 жители, което, заедно с губернаторство Ирбид, има и най-много области – по 9.

Списък с губернаторства

Източници 

География на Йордания
Йордания